Toponímia
 Siscar (Ribagorça), nucli de població al municipi de Benavarri, franja de ponent
 El Siscar (Oliola), muntanya del municipi d'Oliola (la Noguera).
Edificis
 Sant Cristòfol de Siscar, església que es troba al nucli de Siscar o Ciscar, al municipi de Benavarri, a la Franja de Ponent.
 Sant Miquel de Siscar, ermita de Sant Miquel de Siscar a l'entitat de població Siscar o Ciscar.
Biografies
 Gregori Maians i Siscar (Oliva, 1699 - València, 1781), erudit, partidari de l'Arxiduc Carles.
 Joan Antoni Maians i Siscar (Oliva, 1718 - València, 1801), historiador, eclesiàstic i erudit valencià
 Guillem de Siscar o Guillén de Sischar (s. XIII – Redostó, 1305), cavaller.